

Onomastica
 Karsten – variante del nome proprio di persona Cristiano

Persone
 Dietrich Ludwig Gustav Karsten – mineralogista tedesco
 George Karsten – botanico tedesco
 Gustav Karsten – fisico tedesco
 Hermann Karsten – botanico e biologo tedesco
 Kacjaryna Karstėn – canottiera bielorussa
 Ludwig Karsten – pittore norvegese
 Petter Adolf Karsten – micologo finlandese